Pantelimon (Boekarest), een wijk van Boekarest
Pantelimon (Constanța), een plaats in het Roemeense district Constanța
Pantelimon (Ilfov), een gemeente in het Roemeense district Ilfov
Pantelimon (metrostation), een station van de metro van Boekarest